Aquarela Brasileira 5 é o quinto repertório do álbum do cantor Emílio Santiago, lançado pela gravadora Som Livre, em junho de 1992.

Faixas
 Lesões corporais (Gilson Casinha, Joran)
 Não tem solução (Carlos Guinle, Dorival Caymmi)
Nem eu (Dorival Caymmi)
Marina (Dorival Caymmi)
 Wave (Tom Jobim)
Chega de saudade (Tom Jobim-Vinicius de Moraes)
 É demais pra mim (Claudio Cartier, Marco Aurélio)
 O mundo é um moinho (Cartola)
A flor e o espinho (Nelson Cavaquinho-Guilherme de Brito-Alcides Caminha)
 Deixa ficar (Roger Henry, Vera Cordovil)
Andança (Danilo Caymmi-Edmundo Souto Neto-Paulinho Tapajós)
 Sonhar não custa nada ou quase nada (GRES Mocidade Independente de Padre Miguel) (Dico da Viola, Paulinho Mocidade, Moleque Silveira)
 Simples carinho (Abel Silva, João Donato)
Faz de mim (Dominguinhos-Nando Cordel)
 Mascarada (Élton Medeiros, Zé Keti)
 Demais (Aloysio de Oliveira, Tom Jobim)
Só nos resta viver (Ângela Rô Rô)
 Último desejo (Noel Rosa)
Infinito desejo (Gonzaguinha)
 40 anos (Paulo César Feital, Altay Veloso)

Álbuns de 1992
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa